Колін Вілсон (продюсер)
 Колін Генрі Вілсон — англійський письменник і філософ